Juan Manuel Fangio, een legendarische Argentijnse Formule 1 coureur
 Fangio (wielerploeg), een voormalige wielerploeg